Список вулиць міста Стрия Львівської області.

Список вулиць

Скорочення 
 вул. — вулиця
 пров. — провулок
 просп. — проспект

Джерела 
 Вулиці Стрия — Цей список містить перелік сучасних назв вулиць міста Стрий та їх геометрію. Дані зібрані в рамках проекту OpenStreetMap

Стрий

Стрий